|-
| 8001 Ramsden ||  || 4 octombrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 8002 ||  || 4 decembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 8003 Kelvin || 1987 RJ || 1 septembrie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8004 || 1987 RX || 12 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8005 Albinadubois || 1988 MJ || 16 iunie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8006 Tacchini || 1988 QU || 22 august 1988 ||  || 
|-
| 8007 ||  || 8 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8008 ||  || 10 octombrie 1988 ||  || 
|-
| 8009 Béguin ||  || 25 ianuarie 1989 || Caussols || C. Pollas
|-
| 8010 Böhnhardt ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8011 Saijokeiichi ||  || 29 noiembrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 8012 ||  || 29 aprilie 1990 || Siding Spring || , 
|-
|  || 1990 KA || 18 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
|  || 1990 MF || 26 iunie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8015 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8016 ||  || 27 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8017 ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8018 || 1990 SW || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8019 Karachkina ||  || 14 octombrie 1990 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 8020 Erzgebirge ||  || 14 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 8021 Walter ||  || 22 octombrie 1990 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 8022 ||  || 10 noiembrie 1990 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 8023 || 1991 DD || 17 februarie 1991 ||  || T. Urata
|-
| 8024 || 1991 FN || 17 martie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8025 ||  || 22 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
|  ||  || 8 mai 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8027 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8028 || 1991 QE || 30 august 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 8029 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8030 || 1991 SK || 29 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 8031 || 1992 ER || 7 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 8032 ||  || 8 martie 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 8033 ||  || 26 martie 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
|  || 1992 LR || 3 iunie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
|  || 1992 TB || 2 octombrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 8036 Maehara ||  || 26 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 8037 ||  || 20 aprilie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 8038 || 1993 JG || 11 mai 1993 ||  || , T. Urata
|-
| 8039 Grandprism ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 8040 Utsumikazuhiko ||  || 16 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 8041 Masumoto ||  || 15 noiembrie 1993 ||  || 
|-
| 8042 ||  || 12 ianuarie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 8043 Fukuhara ||  || 6 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8044 Tsuchiyama || 1994 YT || 28 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8045 Kamiyama || 1995 AW || 6 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8046 Ajiki || 1995 BU || 25 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8047 Akikinoshita ||  || 31 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8048 Andrle ||  || 22 februarie 1995 || Kleť || , 
|-
| 8049 ||  || 17 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 8050 Beishida || 1996 ST || 18 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 8051 Pistoria ||  || 13 august 1997 ||  || , 
|-
| 8052 Novalis || 2093 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8053 Kleist || 4082 P-L || 25 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8054 Brentano || 4581 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8055 Arnim || 5004 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8056 Tieck || 6038 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8057 Hofmannsthal || 4034 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8058 Zuckmayer || 3241 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8059 Deliyannis || 1957 JP || 6 mai 1957 ||  || 
|-
| 8060 Anius ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8061 Gaudium || 1975 UF || 27 octombrie 1975 ||  || P. Wild
|-
| 8062 Okhotsymskij || 1977 EZ || 13 martie 1977 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 8063 ||  || 7 decembrie 1977 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 8064 Lisitsa || 1978 RR || 1 septembrie 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 8065 Nakhodkin ||  || 31 martie 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 8066 Poldimeri ||  || 6 august 1980 || La Silla || 
|-
| 8067 Helfenstein || 1980 RU || 7 septembrie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8068 ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8069 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8070 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8071 Simonelli || 1981 GO || 5 aprilie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8072 Yojikondo ||  || 1 aprilie 1981 ||  || 
|-
| 8073 Johnharmon || 1982 BS || 24 ianuarie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8074 Slade ||  || 20 noiembrie 1984 || Palomar || E. Bowell
|-
| 8075 Roero || 1985 PE || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8076 ||  || 15 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8077 Hoyle ||  || 12 ianuarie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8078 Carolejordan ||  || 6 septembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8079 Bernardlovell ||  || 4 decembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8080 Intel ||  || 17 noiembrie 1987 || Caussols || 
|-
| 8081 Leopardi || 1988 DD || 17 februarie 1988 ||  || 
|-
| 8082 Haynes || 1988 NR || 12 iulie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8083 Mayeda || 1988 VB || 1 noiembrie 1988 ||  || T. Seki
|-
| 8084 Dallas ||  || 6 februarie 1989 ||  || 
|-
| 8085 ||  || 7 februarie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8086 Peterthomas ||  || 1 septembrie 1989 || Palomar || E. Bowell
|-
| 8087 Kazutaka ||  || 29 noiembrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 8088 Australia ||  || 23 septembrie 1990 ||  || , L. V. Zhuravleva
|-
| 8089 Yukar ||  || 13 octombrie 1990 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 8090 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8091 || 1992 BG || 24 ianuarie 1992 ||  || T. Urata
|-
| 8092 ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 8093 ||  || 25 octombrie 1992 ||  || 
|-
| 8094 ||  || 24 octombrie 1992 ||  || 
|-
| 8095 ||  || 18 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 8096 Emilezola ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8097 Yamanishi || 1993 RE || 12 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 8098 Miyamotoatsushi ||  || 19 septembrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 8099 || 1993 TE || 8 octombrie 1993 ||  || , 
|-
| 8100 Nobeyama || 1993 XF || 4 decembrie 1993 ||  || , 
|-